Badenburg bezeichnet:
 Badenburg (Gießen), eine bewohnte Burg in Gießen-Wieseck
 ein Bauwerk im Schlosspark Nymphenburg